Thiara är ett släkte av snäckor. Thiara ingår i familjen kronsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kronsnäckor
Thiara